Vater der Braut steht für:
 Vater der Braut (1950), Film von Vincente Minnelli
 Vater der Braut (1991), Film von Charles Shyer
 Der Vater der Braut (2022), Film von Gaz Alazraki

Siehe auch:
 Father of the Bride (Kurzfilm)
 Ein Geschenk des Himmels